Świdnica peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 Świdnica, une gmina de la powiat de Zielona Góra
 Świdnica, un village et chef-lieu de la gmina de même nom
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Świdnica, une gmina de la powiat de Świdnica
Świdnica, une ville, siège de la gmina et centre de la powiat de même nom.